Полиани́йская и Килкиси́йкая митропо́лия () — епархия «Новых Земель» Элладской православной церкви. Как и прочие епархии «Новых Земель» также формально подчинена Константинопольскому Патриархату. Сегодня включает в себя 120 приходов и 2 монастыря.

История 
Является преемником старой Полианийско-Килкисской епархии, которая в османское время охватывала Дойранскую казу без северных её частей — наместничество с центром в Дойране, восточной части Гевгелийской казы — наместничество с центром в Гевгелии, Килкисская каза — наместничество с центром в Килкисе и несколько деревень Солунской казы между Вардаром и Галикосом. Епископ Дойранский подчинялся архиепископу Фессалоникийскому.

Титул правящего архиерея был Поленинский и Вардарский (Πολεανίνης или Πολιαννίνης или Πολιανῆς или Πολυανῆς και Βαρδαριωτῶν), но со временем «Вардарский» отпало.

В 1913 году епархия была разделена между Грецией и Сербией. В связи с этим резиденция епископа из Палеа-Дорани (ныне Стар-Доран, Северная Македония) переместилась в Килкис. Часть, оставшаяся в Сербии, сегодня является частью Струмишской епархии Македонской православной церкви. Остальная часть становится Полианийской и Килкисийской епархией с центром в Килкисе. В октябре 1924 года указом патриарха Константинопольского Григория III епархия получила статус митрополии. В епархию входила территория всего нома Килкис и несколько сёл нома Салоники.

В мае 1991 года часть территории нома Килкис была выделена в Гуменисскую, Аксиопольскую и Поликастрскую митрополию.

Епископы 
 Макарий (упом. 1565)
 Герасим (упом. 1579)
 Иеремия (упом. 1618)
 Каллиник (упом. 1636)
 Макарий (Фотинос) (1636—1649)
 Порфирий (упом. 1649)
 Анонимен (упом. 1684)
 Игнатий (упом. 1773)
 Иерофей (упом. 1790)
 Феодосий (1793—1836)
 Анфим (1836—1848)
 Мелетий Византийски	(1849—1859)
 Иеремия (1859)
 Иаков	(1859)
 Парфений Зографский (1859—1867)
 Мелетий Византийский 1867—1879
 Феоклит (Папайоану) (1879—1885)
 Герасим (1885—1887) проэдр
 Иоаким (Анастасиадис)	(1888—1892)
 Иоаким (Панайотопулос)	(1892—1899)
 Парфений (Галяс) (1899—1907)
 Фотий (Пайотас) (1907—1928)
 Кирилл (Афендулидис) (1928—1942)
 Иоаким (Мартинианос)	(5 декабря 1942 — 10 декабря 1945)
 Иоаким (Смирниотис) (1945—1965)
 Харитон (Симеонидис) (21 ноября 1965 — 13 июля 1974)
 Амвросий (Стаменас) (15 июля 1974 — 10 сентября 1991)
 Апостол (Папаконстантину)	(10 сентября 1991 — 27 сентября 2009)
 Эммануил (Сигалас) (17 октября 2009 — 1 марта 2021)
 Варфоломей (Антониу) (с 16 октября 2021)

Примечания

Ссылки 

Епархии «Новых земель»